Kaffe steht für:
 Kaffe (Schiffsteil), die Bezeichnung einer Bauform des Rumpfendes einen Schiffes 
 Kaffe (Band), die bulgarische Band 
 Kaffe, die Reinraum-Implementierung einer Java Virtual Machine (JVM)

Siehe auch:
 Kaffee (Begriffsklärung)
 Cafe
 Caffe